«Перекрёсток» — советский фильм 1962 года режиссёра Шакена Айманов.

Сюжет 
Дни врача «Скорой помощи» Галии Исмаиловой идут обычно: вызов, шофёр Медведев заводит мотор, и машина мчится по шумным улицам города…

Галия ещё молодая, у неё дочь, она в разводе с мужем, который злоупотреблял алкоголем, и теперь настойчиво добивается возобновления отношений. Галия встречает свою юношескую любовь, ныне народного судью Искандера. Увлечённые разговором они не замечают как отстала Бахиша — дочь Галии. Девочка ревнует мать к Искандеру, не хочет идти домой и прячется у Медведевых.

Рабочий день выдался очень тяжелый: много вызовов, а одного больного так и не удалось спасти. В случившемся Галия обвиняла заведующего: по его вине не хватает машин, аппаратуры. На следующее утро выясняется, что машина скорой помощи Галии вы из строя. А при нехватке экипажей, кто-то пользуется машинами зря: врач Лекеров едет на вызов к известной актрисе, симулировавшей, как выяснилось, болезнь.

Новый вызов — человек при смерти. Невзирая на неисправность машины, водитель Медведев решил везти Галию. Они приезжают вовремя и Галии удаётся спасти жизнь больного.
Но на обратном пути на оживлённом перекрёстке Медведев сбивает насмерть сбивает пьяного человека. Медведев не имел права выезжать на неисправной машине и потому вынужден был предстать перед судом.

Председателем народного суда оказывается Искандер. Рассматривая дело он учитывает, что пешеход был пьян, Медведев не нарушил правила дорожного движения, но он знал, что тормоза у машины плохие, однако выехал, чтобы спасти жизнь больного. Суд приговаривает Медведева к условному наказанию. Но Галия не согласна с таким решением, упрекает своего возлюбленного в черствости и бездушности. Напрасно он старается разубедить её: закон есть закон. И только через долгое время Галия понимает, что Искандер был прав.

В ролях 
 Фарида Шарипова — Галия Исмаилова
 Асанали Ашимов — Искандер
 Леонид Чубаров — Степан Егорович Медведев, шофер
 Клавдия Хабарова — Татьяна, жена Медведева
 Владимир Сошальский — муж Галии
 Л. Тастанова — Бахиша
 Г. Эльвеин — Славка
 Шахан Мусин — Лекеров
 Евгений Диордиев — заведующий горздравом
 Пётр Морозов — дядя Гриша, санитар
 Шолпан Джандарбекова — актриса
 Муслим Абдуллин — муж актрисы
 Рахия Койчубаева — просительница
 Юрий Померанцев — народный заседатель
 Сайфулла Тельгараев — народный заседатель
 Алексей Бахарь — старшина милиции
 Любовь Соколова — эпизод
 Игорь Вовнянко — эпизод

Критика 
В центре фильма образ женщины — врача, человека глубоко преданного своему делу. Галия (так зовут героиню) представитель новой казахской интеллигенции, выросшей в советское время. И биография молодой женщины, её высокая культура, широкий кругозор типичное и примечательное явление нашей действительности. В игре актрисы Ф. Шариповой, исполняющей роль Галии Исмаиловой, есть что-то неповторимо иcкреннее; заставляющее поверить её героине так, как будто она наш давнишний друг.

Награды 
 II Смотр-соревнование кинематографистов Средней Азии и Казахстана (1963, Душанбе) — диплом за лучшую режиссерскую работу (Ш. Айманов)

Литература 
 Маркова Ф. — На перекрестке судеб (О худож. фильме « Перекрёсток». Режиссер Ш. Айманов) // Искусство кино, № 6, 1963. — с. 77-79
 Пекерёсток // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 502

Фильмы СССР 1962 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы на русском языке
чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о врачах
Скорая помощь в массовой культуре